Hoofdklasse (mannenhandbal) 2018/19
 Hoofdklasse (vrouwenhandbal) 2018/19